

Toponyme

Crockett (Californie)
Crockett (Kentucky)
Crockett (Texas)
Crockett (Virginie-Occidentale)

Comté de Crockett (Tennessee)
Comté de Crockett (Texas)
 Hôtel Crockett, à San Antonio, au Texas.

Patronyme 

Davy Crockett (1786-1836), soldat, trappeur et homme politique américain
Joseph Crockett (1905-2001), tireur sportif américain
Kyle Crockett (né en 1991), joueur de baseball américain
Mary Crockett, pasteure sud africaine
Rita Crockett (née en 1957), joueuse de volley-ball américaine
Samuel Rutherford Crockett (1859-1914), écrivain écossais
Wyatt Crockett (né en 1983), joueur de rugby à XV néo-zélandais